Zoé Reumont de Poligny née Zoé Quentin le  au Mans  et morte le  ) est une femme de lettres et une philanthrope catholique.

Famille 
Née au Mans (Sarthe), le 23 avril 1856, Zoé  Quentin est la fille de Louis-Gustave Quentin et de Marie Léonide Tousch. Elle épouse au Mans (Sarthe) le 22 juin 1886 Adolphe Constant Reumont, propriétaire. Elle s'installe avec son mari à Nice en 1890.

Biographie

Œuvres 
 L'histoire complète de Notre-Dame de Lourdes et de la petite Bernadette, Édition A. Teillon, 83, rue des Saints-Pères, Paris, 1924.
 Lourdes, l'ultime vérité, Gay & Fortoul, 1930.

Notes et références 

Naissance en mai 1856
Décès en février 1941
Philanthrope français
Écrivain catholique français
Décès à 84 ans